Rhaetia bezeichnet:
 die römische Provinz Rätien

 folgende Studenten- und Schülerverbindungen:
 Corps Rhaetia-Innsbruck zu Augsburg 
 K.B.St.V. Rhaetia München 
 K.Ö.St.V. Rhaetia Innsbruck (Schülerverbindung)
 K.St.V. Rhaetia Wien im Mittelschüler-Kartell-Verband 

 Rhaetia, zwei HAPAG-Dampfer (1883, 1905)

Siehe auch:
 Rhätia, eine schweizerische Zeitschrift, siehe Bündner Monatsblatt